(von engl.  „teilen“, „teilnehmen“, „verteilen“) steht für:

 in der Psychologie den Erfahrungsaustausch nach psychotherapeutischen Sitzungen, siehe Dialogische Introspektion

 Booksharing, das gegenseitige Zurverfügungstellen von Büchern jeder Art in weitgehend nichtkommerziellen Netzwerken und Communitys
 Carsharing, die organisierte gemeinschaftliche Nutzung eines oder mehrerer Autos
 Codesharing, ein Verfahren, bei dem zwei oder mehrere Fluggesellschaften einen Linienflug unter einer jeweils eigenen Flugnummer anbieten
 Filesharing, den Austausch oder die gemeinsame Nutzung von Dateien, Programmen, Musik, Spielen etc. im Rechnernetz, vor allem im Internet
 Foodsharing, das Teilen von Lebensmitteln (siehe auch Foodsharing.de)
 Foto-Sharing, das Herausgeben und Übertragen von digitalen Fotos im Internet
 Line-Sharing, ein Verfahren, mit dem herkömmliche Festnetz-Dienste (Analoganschluss/ISDN) und ADSL-basierte Datendienste von unterschiedlichen Anbietern über dieselbe Telefonleitung angeboten werden können
 Screen-Sharing, die Übertragung des Bildschirminhalts eines Computers an einen oder mehrere andere Computer
 Secret-Sharing, eine Technik in der Kryptologie, ein Geheimnis (meist eine Zahl) unter einer gewissen Anzahl von sogenannten Spielern aufzuteilen
 Site-Sharing, gemeinsame Nutzung eines Mobilfunksendemasten von zwei oder mehreren Betreibern von Mobilfunknetzen
 Time-Sharing (Informatik), ein Ansatz, um mehrere Benutzer an einem Computer gleichzeitig arbeiten zu lassen, in dem sie sich die Rechenzeit des einzigen vorhandenen Prozessors teilen

Siehe auch:
 Sharing Economy
 Burden sharing
 Time-Sharing
 Shearing